

Еттрік — місто, штат Вісконсин
 Еттрік — селище, штат Вісконсин
 Еттрік — переписна місцевість, штат Вірджинія